Tanzania
 Chikongola – circoscrizione del distretto urbano di Mtwara
 Chikongola – circoscrizione del distretto di Tandahimba